O Campeonato Mineiro de Rugby de 2011 foi a segunda edição da competição estadual de rugby do estado de Minas Gerais, promovida pela Federação Mineira de Rugby. A competição teve um aumento de 6 para 10 equipes participantes. A equipe vencedora foi o BH Rugby, que sagrou-se bicampeão sobre o Varginha Rugby Clube, repetindo a final do ano anterior.

Equipes participantes

Primeira fase

Grupo A

Legenda: L=Lugar PT=Pontos J=Jogos V=Vitórias E=Empates D=Derrotas 4+=Bônus ofensivo 7-=Bônus defensivo PP=Pontos a favor PC=Pontos contra SP=Saldo de Pontos

Grupo B

Legenda: L=Lugar PT=Pontos J=Jogos V=Vitórias E=Empates D=Derrotas 4+=Bônus ofensivo 7-=Bônus defensivo PP=Pontos a favor PC=Pontos contra SP=Saldo de Pontos

Finais

9º lugar

7º lugar

5º lugar

3º lugar

1º lugar

Campeão

Ligações externas
 Página oficial da Federação Mineira de Rugby
 Página oficial da Confederação Brasileira de Rugby

2011
Rugby de 2011 no Brasil
2011 em Minas Gerais